El término cuecas puede referirse a:

 Plural de cueca, danza tradicional de algunas regiones sudamericanas.
 Cuecas, EP de 1965 de Ángel Parra.
 Cuecas, EP de 1969 de Isabel y Ángel Parra.
 Cuecas para Chile, álbum de 2001 de Las Capitalinas.